Laochang bezeichnet:

 Laochang (Fuyuan) (老厂镇), Großgemeinde im Kreis Fuyuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Laochang (Gejiu) (老厂镇), Großgemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Laochang (Huize) (老厂乡), Gemeinde im Kreis Huize in der chinesischen Provinz Yunnan
 Laochang (Luoping) (老厂乡), Gemeinde im Kreis Luoping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Laochang (Tianquan) (老场乡), Gemeinde im Kreis Tianquan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Laochang (Xinping) (老厂乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xinping in der chinesischen Provinz Yunnan